

Geografia 
Stati Uniti d'America
Telfair – contea della Georgia

Navi 
USS Telfair – trasporto d'attacco statunitense

Persone 
Charles Telfair (1778-1833) – botanico irlandese
Edward Telfair (1735-1807) – politico statunitense
Mary Telfair (1791-1875) – collezionista d'arte e filantropa statunitense, figlia di Edward
Sebastian Telfair (1985) – cestista statunitense
Thomas Telfair (1786-1818) – politico statunitense, figlio di Edward

Pagine di disambiguazione